(« blessure de sortie ») désigne en anglais la plaie consécutive à la sortie d'un projectile (souvent une balle) auparavant entré dans le corps. Cette expression a été utilisée pour : 
 Exit Wounds, titre original de Hors limites, film américain d'Andrzej Bartkowiak (2001) ;
 Exit Wounds, bande dessinée multi-primée de l'Israélienne Rutu Modan (2007) ;
 Exit Wounds, septième album studio de The Wallflowers, sorti en 2021.